Miejscowości w USA:
 Strawberry – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Strawberry – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Strawberry – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Strawberry – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
Gminy w USA:
 Strawberry (ang. Strawberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Strawberry (ang. Strawberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Strawberry (ang. Strawberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Strawberry (ang. Strawberry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Strawberry (ang. Strawberry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington